NGC 4397 — тройная звезда в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4397
Волосы Вероники (созвездие)
Тройные звёзды